Натуральне число 517
 517 рік до нашої ери
 517 рік нашої ери